Список країн за виробництвом мангану за 2006, заснований на даних Британської геологічної служби, перевірених в червні 2008.

Посилання 
 British Geological Survey complete list

Див. також 
 Кольорова металургія
 Марганець

Гірничорудна промисловість
Манган
Манган